Пинкензон — еврейская фамилия. Известные носители:

 Пинкензон, Абрам Владимирович (Муся Пинкензон; 1930—1942) — пионер-герой, расстрелянный немцами.
 Пинкензон, Григорий Яковлевич (известный как Цви Гершони (Гершуни); 1915—1976) — израильский государственный деятель.